

Віллісвілл — місто, штат Арканзас
 Віллісвілл — селище, штат Іллінойс